Akobo kan syfta på följande platser:

Etiopien 

 River Akobo, vattendrag,

Sydsudan 

 Akobo (ort), Jonglei, 
 Akobo (kommun), Jonglei, 

Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Sydsudanförgreningar